En el universo StarCraft, Braxis es un planeta helado, que posee unas extrañas criaturas llamadas Ursadon, fue una antigua colonia Protoss posteriormente abandonada. Su capital es Boralis.

Historia en el juego 

Aparece en la expansión del juego, Brood War donde varias misiones tienen lugar. En el desarrollo del mismo, Braxis se convierte en una colonia del Dominio Terran.

Fue atacada por las fuerzas Protoss con la ayuda de Kerrigan
para lograr tomar el poder del Cristal Uraj.

Planetas en el Universo StarCraft

en:Koprulu Sector#Braxis